ТВУ може да се отнася до:

 трудово-възпитателно училище - термин, с който до 1996 г. в България се назовават възпитателните училища-интернати

 българската пънк група ТВУ